Il toponimo Negrești può riferirsi a diverse località:

Moldavia 
 Negrești, comune del distretto di Strășeni

Romania 
 Negrești, città del distretto di Vaslui
 Negrești, comune del distretto di Neamț
 Beleți-Negrești, comune del distretto di Argeș
 Negrești-Oaș, città del distretto di Satu Mare